Jegenye falu Erdélyben
 Jegenye vagy jegenyefa, a jegenyenyár (Populus nigra Italica), azaz a fekete nyár egyik fajtájának közismert neve

Hasonló
 Jegenyefenyő, a fenyőfélék családjába tartozó nemzetség
 Jegenyegyertyán, vagy közönséges gyertyán, a nyírfafélék családjába tartozó faj
 Jegenye-völgy, a Budai-hegységben, Solymár közelében található terület